Баня-Лука:

 Баня-Лука — город в Боснии и Герцеговине, фактическая столица Республики Сербской с 1995 года.
 Баня-Лука —  община в Республике Сербской, Босния и Герцеговина
 Баня-Лука —  регион в Республике Сербской, Босния и Герцеговина
 Баня-Лука — железнодорожная станция в Республике Сербской, Босния и Герцеговина
 Баня-Лука — международный аэропорт.